Wikipedia har flere artikler om Fibonacci
 Leonardo da Pisa - italiensk matematiker, og kendt som Fibonacci
 Fibonacci-tallene - talfølge beskrevet af Leonardo da Pisa